Феодора Комніна - ім'я кількох візантійських принцес:

  Феодора Комніна  (нар. 1096) - дочка імператора  Олексія I Комніна, дружина Костянтина Ангела.
 Феодора Комніна Далассіна - сестра Олексія I Комніна.
 Феодора Комніна (нар. пр. 1145) - племінниця Мануїла I Комніна, дочка севастократора Ісаака, королева Єрусалиму, дружина Балдуина III Єрусалимського.
 Феодора Комніна  (пом. 1184) - племінниця Мануїла I Комніна, донька Андроніка Комніна, дружина австрійського герцога Генріха II Язомирготт .
  Феодора Комніна  ( пом  1140) - племінниця Мануїла I Комніна, дочка Івана (?) Комніна, дружина Боемунда III Антіохійського .